Perplex (dj), een Nederlandse producer en live-dj
Perplex (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk